Georges Laraque, kanadski hokejist in politik haitijskega rodu, * 7. december 1976, Montréal, Québec, Kanada.

Laraque je bil leta 1995 izbran kot 31. na NHL naboru s strani kluba Edmonton Oilers, za katerega je zaigral v sezoni 1997/98. Po osmih sezonah pri klubu Edmonton Oilers, je v ligi NHL igral še za klube Phoenix Coyotes, Pittsburgh Penguins in Montreal Canadiens, skupno je v ligi NHL odigral 695 tekem rednega dela, na katerih je  dosegel 53 golov in 100 podaj, ter 57 tekem končnice, na katerih je dosegel štiri gole in osem podaj.

Pregled kariere

|-
| St. Jean Lynx
| QMJHL
| 93/94
|
| 70
| 11
| 11
| 22
|
| 142
|
|
|
|
|
|
|
|-
| St. Jean Lynx
| QMJHL
| 94/95
|
| 62
| 19
| 22
| 41
|
| 259
|
| 7
| 1
| 1
| 2
|
| 42
|-
| Laval Titan
| QMJHL
| 95/96
|
| 11
| 8
| 13
| 21
|
| 76
|
|
|
|
|
|
|
|-
| St. Hyacinthe Lasers
| QMJHL
| 95/96
|
| 8
| 3
| 4
| 7
|
| 59
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Granby Predateurs
| QMJHL
| 95/96
|
| 22
| 9
| 7
| 16
|
| 125
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hamilton Bulldogs
| AHL
| 96/97
|
| 73
| 14
| 20
| 34
|
| 179
|
| 15
| 1
| 3
| 4
|
| 12
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 97/98
|
| 11
| 0
| 0
| 0
|
| 59
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hamilton Bulldogs
| AHL
| 97/98
|
| 46
| 10
| 20
| 30
|
| 154
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 11
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 98/99
|
| 39
| 3
| 2
| 5
|
| 57
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| Hamilton Bulldogs
| AHL
| 98/99
|
| 25
| 6
| 8
| 14
|
| 93
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 99/00
|
| 76
| 8
| 8
| 16
|
| 123
|
| 5
| 0
| 1
| 1
|
| 6
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 00/01
|
| 82
| 13
| 16
| 29
|
| 148
|
| 6
| 1
| 1
| 2
|
| 8
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 01/02
|
| 80
| 5
| 14
| 19
|
| 157
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 02/03
|
| 64
| 6
| 7
| 13
|
| 110
|
| 6
| 1
| 3
| 4
|
| 4
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 03/04
|
| 66
| 6
| 11
| 17
|
| 99
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska 2. liga
| 04/05
|
| 3
| 4
| 0
| 4
|
| 4
|
| 10
| 7
| 5
| 12
| +3
| 20
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 05/06
|
| 72
| 2
| 10
| 12
| -5
| 73
|
| 15
| 1
| 1
| 2
| +2
| 44
|-
| Phoenix Coyotes
| NHL
| 06/07
|
| 56
| 5
| 17
| 22
| +7
| 52
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Pittsburgh Penguins
| NHL
| 06/07
|
| 17
| 0
| 2
| 2
| -3
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Pittsburgh Penguins
| NHL
| 07/08
|
| 71
| 4
| 9
| 13
| 0
| 141
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 08/09
|
| 33
| 0
| 2
| 2
| 
| 61
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 09/10
|
| 28 
| 1
| 2
| 3
| 
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1015
| bgcolor="#7FFF00" | 137
| bgcolor="#7FFF00" | 205
| bgcolor="#7FFF00" | 341
| bgcolor="#7FFF00" | -1
| bgcolor="#7FFF00" | 2217
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 85
| bgcolor="#7FFF00" | 19
| bgcolor="#7FFF00" | 20
| bgcolor="#7FFF00" | 39
| bgcolor="#7FFF00" | +8
| bgcolor="#7FFF00" | 173
|}

Glej tudi
 Seznam kanadskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 

 
 

Živeči ljudje
Kanadski hokejski levokrilni napadalci
Kanadski politiki
Izbrani na naboru lige NHL (Edmonton Oilers)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1995
Hokejisti St. Jean Lynx
Hokejisti Laval Titan
Hokejisti St. Hyacinthe Lasers
Hokejisti Granby Predateurs
Hokejisti Hamilton Bulldogs
Hokejisti Edmonton Oilers
Hokejisti AIK
Hokejisti Phoenix Coyotes
Hokejisti Pittsburgh Penguins
Hokejisti Montreal Canadiens